If I Was a River – singolo di Tina Arena del 1998
 If I Was a River – album di Willie Nile del 2014